Het Koeweits voetbalelftal speelde in totaal 18 interlands in het jaar 2014, waaronder zes wedstrijden in regionale toernooien. Op het West-Aziatisch kampioenschap werd de halve finale bereikt, waarin werd verloren van de Qatar. In november verloor Koeweit twee van zijn drie groepsduels op de Golf Cup of Nations. De selectie van Koeweit stond gedurende 2014 onder leiding van de Braziliaan Jorvan Vieira en de Tunesiër Nabil Maâloul. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Koeweit in 2014 van de 106e (januari) naar de 124ste positie (december 2014).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook 
Premier League (Koeweit) 2014/15
Koeweitse voetbalbeker 2014

Koeweits voetbalelftal
2014